Первый дивизион 1962 () — 49-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1962 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1962 на сайте rsssf.com 

1962
Дания
1962 год в Дании